Касонго:

 Касонго — город в провинции Маниема Демократической Республики Конго.
 Касонго, Букаса (род. 1979) — конголезский футболист, полузащитник.
 Касонго, Пьер (род. 1938) — конголезский футболист, полузащитник.
 Касонго Нганду, Исаак (род. 1979) — футбольный полузащитник из ДР Конго, игрок клуба «ТП Мазембе».